peut désigner dans différents domaines :

Bâtiment 
Un Guildhall est un bâtiment qui, historiquement était utilisé par les guildes, en Grande-Bretagne pour leurs réunions. Il est aussi le nom de plusieurs bâtiments utilisés comme hôtel de ville ou pour abriter d'autres institutions.

Le Guildhall de la Cité de Londres ;
 C'est aussi l'appellation de la Guildhall School of Music and Drama, qui n'a jamais occupé les lieux mais qui a été créée sous l'égide de la City of London Corporation dont le siège historique se trouvait au Guildhall ;
 Le Guildhall de Kingston upon Thames ;
Le Guildhall de Windsor ;
Le Guildhall de York ;
Le Guildhall de Derry ;
Le Guildhall de Bath ;
Le Guildhall de Blakeney.
Le Middlesex Guildhall à Londres

En Australie, une fraternité de Catholiques irlandais ont créé la Guild Hall de Melbourne en 1887.

Toponyme 
 Guildhall, localité dans le Vermont.

Jeu vidéo 
 Guildhall Leisure Services ou simplement Guildhall, une entreprise anglaise de jeu vidéo.